( au pluriel) est un mot anglais signifiant « voisinage ». Il peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée chinoise diffusée de  à  sur .

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Manu Katché sorti le  ;

 , album de Blink-182 sorti le  ;
 , album d'Olu Dara sorti le .